

Sigle 
 Masters at Work – produttore discografico di musica house statunitense

Codici 
 MAW – codice nazionale del CIO del Malawi
 MAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malden, Missouri (Stati Uniti)
 maw – codice ISO 639-3 della lingua mampruli

Fantascienza 
 Maw – personaggio di Guerre stellari
 Maw – ammasso di buchi neri in Guerre stellari